Das Tvillingderbyt () ist das Lokalderby zwischen den beiden schwedischen Fußballclubs AIK Solna und Djurgårdens IF.

Geschichte 
Djurgårdens IF (kurz: DIF) ist im östlichen Stadtteil Djurgården () der Hauptstadt Stockholm ansässig. Der AIK Solna (kurz: AIK) ist in der gleichnamigen Gemeinde in der Provinz Stockholms län beheimatet. Die Bezeichnung Zwillingsderby beruht darauf, dass die beiden Sportvereine im gleichen Jahr, im Februar bzw. März 1891, gegründet wurden. Die Fußballabteilungen folgten 1896 (AIK) und 1899 (DIF). Beide Vereine teilen eine Rivalität gegenüber dem Hammarby IF (kurz: HIF) im Bezirk Södermalm im Süden der Stadt. Der Meister von 2001 musste 2009 in die Superettan, die zweite Fußballliga, absteigen.

Auch die beiden größten Fanclubs der Vereine, die Black Army () des AIK und die Järnkaminerna () des DIF, wurden in einem Jahr, 1981, gegründet. Die meisten Derbys wurden im Råsundastadion ausgetragen. Die Anhänger des AIK hatten bisher ihren Stammplatz auf der Nordtribüne hinter dem Tor, wogegen Djurgårdens Fans die Südtribüne belegten. Ende 2012 wurde das Stadion geschlossen und der Abriss folgte. Gegenwärtig werden die Partien in der im Oktober 2012 eröffneten Friends Arena, der neuen Spielstätte des AIK, und der im Juli 2013 eingeweihten Tele2 Arena, in der DIF wie auch HIF ansässig sind, ausgetragen.

Das erste Derby in der Friends Arena fand am 22. Mai 2013 statt. Das Spiel des 10. Spieltages der Fotbollsallsvenskan 2013 endete mit einem 1:1 vor 35.311 Zuschauern. Die Tele2 Arena feierte Ihre Derbypremiere am 26. September 2013 mit der Ligapartie DIF gegen AIK des 25. Spieltages. Auch diese Begegnung, vor 27.112 Zuschauern, endete mit einem Unentschieden (2:2).

AIK und DIF sind die beiden erfolgreichsten Stockholmer Fußballvereine. Beide Fußballabteilungen gewannen jeweils 12 Meistertitel. Die Rivalität besteht sportartübergreifend zwischen den Vereinen, so können auch die Duelle der Eishockeyabteilungen Djurgården Hockey (16 Mal Meister) und AIK Ishockey (7 Mal Meister) auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Statistik

Liste der Spiele

Weblinks 
 aik.se: Statistik-Datenbank des AIK Solna (schwedisch)
 blackarmy.se: Website der Black Army (schwedisch)
 jarnkaminerna.se: Website der Järnkaminerna (schwedisch)
 groundhopping.de: Besucherbericht vom Mai 2012
 groundfever.de.tl: Besucherbericht vom Mai 2010 (schwedisch)
 dif.se: Website des Djurgårdens IF (schwedisch)

Einzelnachweise 

Fußballderby
Fußball (Schweden)
Djurgårdens IF
AIK Solna